Cuenca může znamenat:

 Cuenca (Ekvádor) - město v Ekvádoru
 Cuenca (Filipíny) - obec na Filipínách
 Cuenca (provincie) - provincie ve Španělsku
 Cuenca (Španělsko) - město ve Španělsku

 Cuenca (jméno) - ženské jméno

Externí odkazy